

Miejscowości i ich części w Polsce  
 Jurkowice – część miasta Lubawka
 Jurkowice – wieś w woj. pomorskim, w pow. sztumskim, w gminie Stary Targ 
 Jurkowice – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Opatów 
 Jurkowice – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. staszowskim, w gminie Bogoria

Zobacz też 
 Jurkowice (gmina)